Les Cabannes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Les Cabannes (Ariège) im Département Ariège
 Les Cabannes (Tarn) im Département Tarn